Windrose steht für:
 Windrose (bzw. Kompassrose), grafische Darstellung von Wind- bzw. Himmelsrichtungen, z. B. auf See- und Landkarten oder im Kompass 
 Windrose (Meteorologie), Grafik zur Darstellung der Verteilung von Windrichtung und Windstärke
 ein Hilfswindrad, um Windmühlenflügel in den Wind zu drehen, siehe Windrichtungsnachführung

individuelle Objekte:
 Windrose im Boden des Petersplatzes in Rom, siehe Windrichtung #Windrose
 Windrose mit 42 Segmenten in  Fortaleza de Sagres in Portugal, siehe Rosa dos Ventos
 Windrose (Hannover), um 1950 am Kröpcke in Hannover entstandener Entfernungsanzeiger zu 56 Städten in aller Welt
 Windrose, Spitzname für die Autobahnbrücke Pratteln

Film und Fernsehen:
 Die Windrose, DDR-Film von Joris Ivens (1957)
 Windrose, ehemaliges Auslandsmagazin des Senders MDR Fernsehen
 Windrose Film- und Fernsehproduktions GmbH, siehe Peter von Zahn

Siehe auch:
 Himmelsrichtung (siehe dort auch zur Windrose in der Heraldik)
 Windrose Air, deutsche Fluggesellschaft
 Windrose Aviation, ukrainische Fluggesellschaft
 Windröschen